

Населені пункти та їхні частини
 Яворник — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Явірник Небилецький (Яворник) — село в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Яворник — частина міста Голенюв у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства
 Яворник — частина села Микуличі (Мікуліце) в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Красне в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Корняктув-Полудньови в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Воля-Дальша в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Лубно в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Розбір Довгий (Розбуж-Длуґі) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — частина села Кшемениця в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Яворник — осада в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Яворник — село у Словенії.

Гори:
 Яворник (Явірник) — гора в Українських Карпатах (Закарпатська область).
Природоохоронні території:
 Яворник — пам'ятка природи в Закарпатській області.

Яворник (Бенешов)
 Яворник (Єсеник)
 Яворник (Світави)
 Яворник (Усті-над-Орлиццю)
 Яворник (Годонін)

Див. також 
 Яворники
 Явірник-Руський () — село у гміні Бірча Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві Польщі

Примітки